Schwanitz est un nom de famille allemand notamment porté par : 

 Wolfgang Schwanitz (1930–2022), homme politique allemand ;
 Wolfgang G. Schwanitz (1955), spécialiste du monde arabe allemand ; 
 Rolf Schwanitz (1959), homme politique allemand ;
 Christina Schwanitz (1985), athlète allemande. 

Homonymie de patronyme germanique